Les élections législatives suédoises de 1968 se sont déroulées le . Le Parti social-démocrate remporte la majorité absolue de sièges au parlement.

Résultats 

1968
Suède
1968 en Suède
Septembre 1968